Рюдолф Йоханнес Ломан (; 14 октября 1861, Амстердам — 4 ноября 1932, там же) — нидерландский музыкант, органист и пианист. Чемпион Нидерландов по шахматам 1912 года. Неофициальный чемпион Нидерландов 1888, 1890, 1891, 1893, 1894 и 1897 гг.

Старший брат фотографа и музыканта Брама Ломана.

Ранние годы 
Рюдолф Йоханнес Ломан родился 14 октября 1861 года в Амстердаме в семье протестантского теолога и профессора  и его жены Иды Аугюсты Керкховен. Он был  ребёнком в семье — у него было три сестры и брат Абрахам Дирк, а также сводный брат Ян Корнелис Кристиан, сын отца от первого брака, ставший учителем и биологом. 

Ломан получил музыкальное образование.

Личная жизнь 
Ломан был женат дважды. Его первой супругой была писательница , уроженка Гронингена. Их брак был зарегистрирован 26 августа 1887 года в Хилверсюме. В декабре 1888 года в Лондоне у них родился сын Рюдолф. В сентябре 1907 года супруги развелись. Через девять лет Рюдолф женился на 33-летней Эмме Паулине ван дер Схафф.

Спортивные результаты

Источники

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов